Вільне́в-л'Аршеве́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на південний схід від Парижа, 155 км на північний захід від Діжона, 50 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 553 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1213,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнев-л'Аршевек на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-л'Аршевек на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-л'Аршевек на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-л'Аршевек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-л'Аршевек на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна